Департамент Сан-Херонимо  () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.

Территория — 4282 км². Население — 80840 человек. Плотность населения — 18,90 чел./км².

Административный центр — Коронда.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Санта-Фе.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментами Лас-Колоньяс, Ла-Капиталь
 на востоке — с провинцией Энтре-Риос
 на юго-востоке — с департаментом Сан-Лоренсо
 на юге — с департаментом Ириондо
 на юго-западе — с департаментом Бельграно
 на западе — с департаментом Сан-Мартин

Административное деление 

Муниципалитеты
 Коронда ()
 Гальвес ()
  ()

Коммуны
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()

  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
 Масьель ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Санта-Фе